Вълчева може да се отнася за:
 Васила Вълчева (1906-1981), българска певица
 Дража Вълчева (р. 1930), български политик
 Калинка Вълчева (р. 1942), българска певица